Státní opera se nachází ve více městech:
 Státní opera Praha
 Vídeňská státní opera (Wiener Staatsoper)
 Státní opera Pod lipami (Staatsoper Unter den Linden) v Berlíně